Kappa Coronae Australis pode se referir a:
Kappa1 Coronae Australis
Kappa2 Coronae Australis